

События 
 Консулы Имп.Цезарь Гай Вибий Требониан Галл А. и Имп.Цезарь Гай Вибий Афиний Галл Велдумниан Волузиан А.
 Эпидемия чумы. Смерть Гостилиана.

Родились 
 Вэй Хуацунь, основательница даосской школы Шанцин.
 Го Сян, древнекитайский философ времён династии Западная Цзинь.
 Св. Григорий Просветитель, просветитель Армении.

Скончались 
 Сунь Цюань, первый правитель царства У эпохи Троецарствия в Китае.
 Гостилиан, римский император.

См. также